Saltillo
Saltillo (Indiana)
Saltillo (Mississippi)]
Saltillo (Tennessee)
Saltillo (Pensilvânia)
Ou ainda:
Caso Saltillo, rebelião dos jogadores da selecção de futebol de Portugal, durante o Campeonato do Mundo de Futebol de 1986
Saltillo (letra), letra adicional usada em várias línguas para representar a oclusiva glotal

Desambiguações de topônimos